Кубок валлійської ліги 2009–2010 — 18-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем вдруге поспіль став Нью-Сейнтс.

Календар

Перший раунд

Група 1 

|valign="top"|

Група 2 

|valign="top"|

Група 3 

|valign="top"|

Група 4 

|valign="top"|

Група 5 

|valign="top"|

Група 6 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 жовтня 2009

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|10/17 листопада 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 
 Кубок валлійської ліги на rsssf  

2009–2010
2009 у футболі
2010 у футболі